

Persone
 Brooks McCloskey (1907-1988) – attore statunitense
 Jack McCloskey, propr. John William McCloskey (1925-2017) – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 John McCloskey (1810-1885) – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Leigh McCloskey (1955) – attore statunitense
 William George McCloskey (1823-1909) – vescovo cattolico statunitense

Altro
 17104 McCloskey – asteroide della fascia principale